Peter Schneider peut faire référence à plusieurs personnes : 
  (1953-), mathématicien allemand ;  
 Peter Schneider (né en 1940), scénariste et romancier allemand ;  
 Peter Schneider, ancien dirigeant de Walt Disney Animation Studios ;  
 Peter Schneider (né en 1939), chef d'orchestre autrichien ;  
 Peter Schneider (né en 1937), prêtre zen fondateur du Beginner's Mind Zen Center en Californie ;  
 Peter Schneider (né en 1991), joueur autrichien de hockey sur glace ;  
  (1958- ), homme politique allemand.